Бермехо — многозначное понятие:

 Бермехо — перевал в Главной Кордильере Южных Анд.
 Бермехо — департамент в аргентинской провинции Формоса.
 Бермехо — департамент в аргентинской провинции Чако.
 Бермехо — город в Боливии.
 Бермехо, Бартоломе (ок. 1440 — ок. 1498) — испанский художник испано-фламандской школы.
 Бермехо, Ли — американский сценарист и художник комиксов.

См. также 
 Рио-Бермехо — река в Аргентине, приток Парагвая.
 Винчина-Бермехо — река в Аргентине, приток Десагуадеро.